Ricchieri puede hacer referencia a:

Pablo Ricchieri, militar argentino.
 Avenida Teniente General Ricchieri, Avenida ubicada ennla ciudad bonaerense de Bella Vista.
Estación Teniente General Ricchieri, estación de tren abandonada, ubicada en la ciudad bonaerense de Bella Vista.
Autopista Ricchieri, autopista argentina que enlaza la Av. General Paz con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.